Crescenzi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Crescenzi (Kardinal) (1607–1688), italienischer Kardinal und Patriarch
 Alessandro Crescenzi (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Crescenzi (1577–1635), italienischer Architekt und Maler des Frühbarock
 Giulia Crescenzi (* 1996), italienische Tennisspielerin

 Pier Paolo Crescenzi (1572–1645), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Crescenzio
 Crescentier, ein römisches Adelsgeschlecht